Замосточский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Витебского района Витебской области Белоруссии. Населённые пункты входившие в состав Замосточского сельсовета переданы в ведение Шапечинского сельсовета.

Состав 
Замосточский сельсовет включал 13 населённых пунктов:
 Большая Черница — деревня.
 Владимировка — деревня.
 Горовые — деревня.
 Замосточье — деревня.
 Ляденки — деревня.
 Лядище — деревня.
 Ляхи — деревня.
 Савченки — деревня.
 Скрыдлево — деревня.
 Слобода — деревня.
 Стриганцы — деревня.
 Чернецкий Мох — деревня.
 Шилки — деревня.

См. также 
 Витебский район

Примечания

Ссылки 
 Витебский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Витебского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании